Кейсовская школа инженерии () — инженерная школа в составе Кейсовского университета Западного резервного района в Кливленде, Огайо, США.

История 
Основана Леонардом Кейсом мл. в 1877 году.

С 1881 года — Кейсовская школа прикладных наук.

В 1947 году школа стала называться Кейсовский технологический институт, а в 1992 году — Кейсовская школа инженерии.

Факультеты 
 Биомедицинская инженерия
 Гражданское строительство
 Компьютерная инженерия
 Макромолекулярная наука и техника
 Материаловедение
 Машиностроение и аэрокосмическая техника
 Химическая технология
 Электротехника и информатика

Ссылки 
 Официальный сайт

Университет Кейс Вестерн Резерв